Nagelbild bezeichnet:

 ein Bild, das im Wesentlichen aus Nägeln besteht; siehe Nagelbild (Kunst) (bedeutender Vertreter: Günther Uecker)
 ein Spielzeug, dessen verschiebbare Metallstifte ein dreidimensionales Abbild eines Gegenstandes formen können; siehe Nagelbild (Spielzeug)
 das Aussehen von Finger- und Zehennägeln; siehe Nagel (Anatomie)
 ein Kriegswahrzeichen zur Spendensammlung im Ersten Weltkrieg; siehe Kriegsnagelungen
 die genormte Positionierung von Nägeln in Holz; siehe Nagel